Smirnoff, Smirnov eller Смирнов är ett slaviskt släktnamn.

Personer 
 Alexandra Smirnoff (1838–1913), finländsk pomolog
 Emelie Smirnoff (född 2000), finländsk fotbollsspelare
 Karin Smirnoff, flera personer
 Karin Smirnoff (1880–1973), finlandssvensk författare och dramatiker, dotter till August Strindberg
 Karin Smirnoff (född 1964), svensk författare
 Igor Smirnov (född 1941), Transnistriens president 1991–2011
 Marinika Smirnova (född 1982), rysk modell, skådespelare och affärskvinna
 Tamara Smirnova (1935–2001), rysk astronom
 Vitalij Smirnov (född 1978), uzbekisk mångkampare
 Vladimir Smirnoff, flera personer
 Vladimir Smirnov (född 1964), rysk-kazakstansk längdskidåkare
 Vladimir Igorevitj Smirnov (född 1961), företagare i Transnistrien
 Vladimir M. Smirnov (1876–1952), rysk sovjetisk revolutionär och diplomat
 Vladimir Michailovitj Smirnoff (1887–1937), rysk och sovjetisk politiker
 Vladimir Viktorovitj Smirnov (1954–1982), sovjetisk fäktare
 Yakov Smirnoff (född 1951), ukrainsk-amerikansk komiker, målare och lärare

Fiktiva figurer
 Smirnov - en seriefigur i Blacksad

Slaviska efternamn